Ива́н Малозёмов:
 Малозёмов, Иван Иванович (1899—1954) — советский архитектор, педагог, разработчик генпланов многих городов бывшего СССР, профессор.
 Малозёмов, Иван Прокопьевич (1921—1943) — советский офицер, танкист в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.